Falkenried steht für:

 Fahrzeugwerkstätten Falkenried, Fahrzeugbau-Unternehmen in Hamburg
 Falkenried-Terrassen, denkmalgeschütztes Wohnquartier im Stadtteil Hoheluft-Ost, Hamburg